Sant Germièr (Alta Garona)
 Sant Germièr (Tarn)